Вино, ВИНО:

 Вино́ — алкогольный напиток.
 Ви́но (от англ. wino) — гипотетическая частица, суперсимметричный партнёр W-бозона.
 «Вино» — американский немой чёрно-белый фильм 1924 года.
 Вино, Жильбер Жюлиан (1772—1838) — французский военный деятель, бригадный генерал.
 ВИНО — Высший институт народного образования имени М. П. Драгоманова, аббревиатура название нынешнего Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 1920—1926 годах.

См. также 
 Тьерра-дель-Вино — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.